Arbres à L'Estaque, un tableau de Georges Braque peint en 1908.
Arbres à L'Estaque, un tableau de Raoul Dufy peint en 1908.